est une expression anglaise signifiant « être chanceux ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film britannique de  sorti en 2013.

Musique

Chanson 

 , chanson de Daft Punk présente sur l'album Random Access Memories sorti le  ;
 , chanson de Dragonette présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Heatmiser présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jermaine Stewart présente sur l'album  sorti en 1987 ;
 , chanson de New Young Pony Club présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Mark Knopfler, éponyme de l'album, sorti le .

Album 

 , album de  sorti en 2007 ;

 , album de  sorti en 1982 ;
 , album des  sorti en 2004 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Loverboy sorti le  ;
 , album de Mark Knopfler sorti le .

Voir aussi